Rollini ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Rollini (1903–1956), US-amerikanischer Jazzmusiker (Vibraphon, Bass-Saxophon)
 Arthur Rollini (1912–1993; auch Art Rollini), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist, Bruder von Adrian Rollini